Per Legge naturale, o Legge fisica, in epistemologia, intende un enunciato che interpreta, misura e prevede un determinato fenomeno;
 Legge morale naturale, in etica, indica una norma di condotta fondata sulla natura umana senza l'apporto di una rivelazione soprannaturale;
 Legge naturale, o Diritto naturale, in diritto, indica una codificazione che trova la sua fonte nella natura stessa dell'uomo: l'esistenza di una legge di questo tipo è affermata dal Giusnaturalismo.